Ponte Grande (Guarulhos)
Ponte Grande (Santa Luzia)
Estádio da Ponte Grande

Desambiguação